<onlyinclude>
 Маккуин, Стив (1930–1980) — американский актёр, снявшийся в фильмах 1960-х и 1970-х годов.
 Маккуин, Стив (режиссёр) (род. 1969) — британский кинорежиссёр, сценарист и видеохудожник.